Le championnat de la ligue 2022 est le premier tournoi classé (comptant pour le classement mondial des joueurs) de la saison 2022-2023. Il est organisé par Matchroom Sport, société de promotion d'événements sportifs dirigée par , l'ancien dirigeant de la fédération internationale de snooker (WPBSA). 

L'épreuve se déroule du  au  à la Morningside Arena de Leicester, en Angleterre.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Le tournoi fait partie de la BetVictor Snooker Series. Le sponsor décernera un bonus de  au joueur qui amassera le plus de points lors des huit tournois sponsorisés par la société BetVictor.

Il s'agit de la  édition de ce tournoi au format classé, étant donné qu'il est ouvert à l'ensemble des pensionnaires du circuit professionnel.

Le tournoi comprend trois phases de groupes de quatre (round-robin), avant une finale au meilleur des cinq manches. Les premiers matches de la phase de groupes se déroulent entre le  et le , tandis que la phase des vainqueurs de groupes se déroule entre le 25 et le , avant la troisième étape et la finale qui a lieu le .

David Gilbert est le tenant du titre, étant donné qu'il a remporté l'édition précédente 3-1 face à Mark Allen, son premier tournoi classé en 22 ans de carrière.

Faits marquants 
Lors de la première étape, des joueurs favoris tels que Judd Trump, Mark Selby et Kyren Wilson ne parviennent pas à s'extirper de leurs groupes respectifs.

Cinq joueurs chinois atteignent la troisième étape. Lu Ning est le seul joueur de ce contingent à atteindre la finale, sa première en carrière. Dans le deuxième groupe, Luca Brecel réchappe d'une triple égalité, lui qui avait besoin de battre Zhao Xintong 3-0 lors du dernier match.

Luca Brecel remporte le Championnat de la ligue pour la deuxième fois de sa carrière, en battant Lu Ning 3-1 en finale. Le belge a pris la première manche grâce à un break de 68 points, à la suite d'un break de 67 points de son adversaire, puis il a terminé par un century. Il ajoute un troisième tournoi classé à son palmarès.

Dotation 
La répartition des prix pour le tournoi est présentée ci-dessous :

Première étape :
 Vainqueur : 3 000 £
 Finaliste : 2 000 £
 Troisième place : 1 000 £

Deuxième étape :
 Vainqueur : 4 000 £
 Finaliste : 3 000 £
 Troisième place : 2 000 £
 Quatrième place : 1 000 £

Troisième étape :
 Vainqueur : 6 000 £
 Finaliste : 4 000 £
 Troisième place : 2 000 £
 Quatrième place : 1 000 £

Finale :
 Vainqueur : 20 000 £
 Finaliste : 10 000 £

Dotation totale : 328 000 £

Phases de groupes

Première étape 
La première étape consiste en 32 groupes, chacun contenant quatre joueurs. Les matchs se déroulent du  au .

Groupe 1 
Les matchs du groupe 1 se déroulent le 4 juillet.

 Ronnie O'Sullivan 3-0 Farakh Ajaib
 Alexander Ursenbacher 3-1 Alfie Burden
 Alexander Ursenbacher 3-1 Farakh Ajaib
 Ronnie O'Sullivan 3-1 Alfie Burden
 Alfie Burden 2-2 Farakh Ajaib
 Ronnie O'Sullivan 3-1 Alexander Ursenbacher

{{Souligner|Légende}} :
POS = position
MJ = matchs joués
MG = matchs gagnés
MN = matchs nuls
MP = matchs perdus
Fp = frames pour
Fc = frames contre
Diff = différence
Mb = meilleur break
Pts = points

Groupe 2 
Les matchs du groupe 2 se déroulent le 19 juillet.

 Judd Trump 2-2 Peng Yisong
 Jamie Clarke 3-0 Sean O'Sullivan
 Jamie Clarke 2-2 Peng Yisong
 Judd Trump 3-1 Sean O'Sullivan
 Sean O'Sullivan 3-1 Peng Yisong
 Judd Trump 2-2 Jamie Clarke

Groupe 3 
Les matchs du groupe 3 se déroulent le 7 juillet.

 Mark Selby 3-1 James Cahill
 Ben Woollaston 3-0 Zhang Jiankang
 Ben Woollaston 3-0 James Cahill
 Mark Selby 3-0 Zhang Jiankang
 Zhang Jiankang 1-3 James Cahill
 Mark Selby 1-3 Ben Woollaston

Groupe 4 
Les matchs du groupe 4 se déroulent le 29 juin.

 Zhao Xintong 3-1 Michael Holt
 Hammad Miah 2-2 Adam Duffy
 Hammad Miah 3-1 Michael Holt
 Zhao Xintong 3-0 Adam Duffy
 Adam Duffy 1-3 Michael Holt
 Zhao Xintong 3-0 Hammad Miah

Groupe 5 
Les matchs du groupe 5 se déroulent le 11 juillet.

 Mark Williams 3-1 Rory McLeod
 Li Hang 3-1 Andrew Pagett
 Li Hang 2-2 Rory McLeod
 Mark Williams 3-0 Andrew Pagett
 Andrew Pagett 3-0 Rory McLeod
 Mark Williams 3-1 Li Hang

Groupe 6 
Les matchs du groupe 6 se déroulent le 30 juin.

 Kyren Wilson 2-2 Luke Simmonds
 Zhang Anda 2-2 Michael Judge
 Zhang Anda 2-2 Luke Simmonds
 Kyren Wilson 2-2 Michael Judge
 Michael Judge 3-1 Luke Simmonds
 Kyren Wilson 2-2 Zhang Anda

Groupe 7 
Les matchs du groupe 7 se déroulent le 21 juillet.  

 Shaun Murphy 2-2 Ben Mertens
 Xu Si 3-1 Liam Highfield 
 Shaun Murphy 3-0 Xu Si
 Ben Mertens 3-1 Liam Highfield
 Shaun Murphy 3-0 Liam Highfield
 Ben Mertens 3-1 Xu Si

Groupe 8 
Les matchs du groupe 8 se déroulent le 21 juillet.

 Jack Lisowski 2-2 Julien Leclercq
 Mark Joyce 0-3 Michael White
 Mark Joyce 3-1 Julien Leclercq
 Jack Lisowski 3-1 Michael White
 Michael White 3-0 Julien Leclercq
 Jack Lisowski 1-3 Mark Joyce

Groupe 9 
Les matchs du groupe 9 se déroulent le 6 juillet.

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width=25|POS
!width=225|Joueur
!width=25|MJ
!width=25|MG
!width=25|MN
!width=25|MP
!width=25|Fp
!width=25|Fc
!width=25|Diff
!width=25|Mb
!width=25|Pts
!
|- bgcolor="#C2E5BC"
|1||style="text-align:left;"| Yuan Sijun
|3||3||0||0||9||0||+9||95||9
| rowspan=1 | 
|- bgcolor="#F5E1DE"
|2||style="text-align:left;"|{{nowrap| Barry Hawkins}}
|3||2||0||1||6||4||+2||105||6| rowspan=3 | 
|- bgcolor="#F5E1DE"
|3||style="text-align:left;"| Ken Doherty
|3||0||1||2||3||8||-5||52||1|- bgcolor="#F5E1DE"
|4||style="text-align:left;"| Lei Peifan
|3||0||1||2||2||8||-6||56||1|}

 Barry Hawkins 3-1 Ken Doherty
 Yuan Sijun 3-0 Lei Peifan
 Yuan Sijun 3-0 Ken Doherty
 Barry Hawkins 3-0 Lei Peifan
 Lei Peifan 2-2 Ken Doherty
 Barry Hawkins 0-3 Yuan Sijun Groupe 10 
Les matchs du groupe 10 se déroulent le  juillet.

 Luca Brecel 3-0 Zhao Jianbo
 Robbie Williams 2-2 Oliver Brown
 Robbie Williams 3-1 Zhao Jianbo
 Luca Brecel 3-1 Oliver Brown
 Oliver Brown 0-3 Zhao Jianbo Luca Brecel 2-2 Robbie Williams

 Groupe 11 
Les matchs du groupe 11 se déroulent le 18 juillet.

 Stuart Bingham 0-3 Peter Devlin Cao Yupeng 2-2 Peter Lines
 Cao Yupeng 2-2 Peter Devlin
 Stuart Bingham 3-0 Peter Lines
 Peter Lines 2-2 Peter Devlin
 Stuart Bingham 3-1 Cao Yupeng

 Groupe 12 
Les matchs du groupe 12 se déroulent le 21 juillet.

 Mark Allen 3-0 Himanshu Jain
 Stuart Carrington 2-2 Jenson Kendrick
 Stuart Carrington 0-3 Himanshu Jain Mark Allen 3-1 Jenson Kendrick
 Jenson Kendrick 2-2 Himanshu Jain
 Mark Allen 3-1 Stuart Carrington

 Groupe 13 
Les matchs du groupe 13 se déroulent le 28 juin.

 David Grace 2-2 Ben Hancorn
 Craig Steadman 0-3 Aaron Hill Craig Steadman 2-2 Ben Hancorn
 David Grace 2-2 Aaron Hill
 Aaron Hill 2-2 Ben Hancorn
 David Grace 3-1 Craig Steadman

 Groupe 14 
Les matchs du groupe 14 se déroulent le 18 juillet.

 Hossein Vafaei 3-0 Ryan Thomerson
 Tian Pengfei 3-0 Ng On-yee
 Tian Pengfei 3-1 Ryan Thomerson
 Hossein Vafaei 3-0 Ng On-yee
 Ng On-yee 1-3 Ryan Thomerson Hossein Vafaei 2-2 Tian Pengfei

 Groupe 15 
Les matchs du groupe 15 se déroulent le 5 juillet.

 Ricky Walden 3-1 Andy Lee
 Jackson Page 1-3 Gerard Greene Jackson Page 3-1 Andy Lee
 Ricky Walden 2-2 Gerard Greene
 Gerard Greene 1-3 Andy Lee Ricky Walden 3-1 Jackson Page

 Groupe 16 
Les matchs du groupe 16 se déroulent le 20 juillet.

 David Gilbert 3-0 Florian Nüßle
 Joe O'Connor 3-1 Zak Surety
 Joe O'Connor 1-3 Florian Nüßle David Gilbert 3-0 Zak Surety
 Zak Surety 0-3 Florian Nüßle David Gilbert 2-2 Joe O'Connor

 Groupe 17 
Les matchs du groupe 17 se déroulent le 14 juillet.

 Ali Carter 3-0 Robbie McGuigan
 Wu Yize 3-1 Louis Heathcote
 Wu Yize 2-2 Robbie McGuigan
 Ali Carter 3-0 Louis Heathcote
 Louis Heathcote 2-2 Robbie McGuigan
 Ali Carter 2-2 Wu Yize

 Groupe 18 
Les matchs du groupe 18 se déroulent le 13 juillet.

 Matthew Selt 2-2 Daniel Wells
 Dominic Dale 3-1 Duane Jones
  Dominic Dale 1-3 Daniel Wells Matthew Selt 2-2 Duane Jones
 Duane Jones 0-3 Daniel Wells Matthew Selt 2-2 Dominic Dale

 Groupe 19 
Les matchs du groupe 19 se déroulent le 20 juillet. Jimmy White s'est retiré du tournoi en raison de problème de voyage.

 Jordan Brown 2-2 Ross Muir
 Mark Davis 2-2 Ross Muir
 Jordan Brown 3-1 Mark Davis
 Jordan Brown 3-0 Ross Muir
 Mark Davis 3-1 Ross Muir
 Jordan Brown 3-1 Mark Davis

 Groupe 20 
Les matchs du groupe 20 se déroulent le 13 juillet.

 Zhou Yuelong 2-2 Fergal O'Brien
 Mark King 0-3 Chang Bingyu Mark King 3-1 Fergal O'Brien
 Zhou Yuelong 3-0 Chang Bingyu
 Chang Bingyu 3-0 Fergal O'Brien
 Zhou Yuelong 2-2 Mark King

 Groupe 21 
Les matchs du groupe 21 se déroulent le 12 juillet.

 Stephen Maguire 2-2 Si Jiahui
 Matthew Stevens 2-2 Mitchell Mann
 Matthew Stevens 1-3 Si Jiahui Stephen Maguire 2-2 Mitchell Mann
 Mitchell Mann 2-2 Si Jiahui
 Stephen Maguire 3-0 Matthew Stevens

 Groupe 22 
Les matchs du groupe 22 se déroulent le 12 juillet.

 Jimmy Robertson 3-0 Ian Martin
 Thepchaiya Un-Nooh 2-2 Marco Fu
 Thepchaiya Un-Nooh 3-1 Ian Martin
 Jimmy Robertson 2-2 Marco Fu
 Marco Fu 0-3 Ian Martin Jimmy Robertson 2-2 Thepchaiya Un-Nooh

 Groupe 23 
Les matchs du groupe 23 se déroulent le 7 juillet.

 Joe Perry 2-2 Andrew Higginson
 Elliot Slessor 3-1 Lukas Kleckers
 Elliot Slessor 2-2 Andrew Higginson
 Joe Perry 3-0 Lukas Kleckers
 Lukas Kleckers 0-3 Andrew Higginson Joe Perry 1-3 Elliot Slessor Groupe 24 
Les matchs du groupe 24 se déroulent le 28 juin.

 Robert Milkins 3-0 Sanderson Lam
 Andy Hicks 3-1 Allan Taylor
 Andy Hicks 3-1 Sanderson Lam
 Robert Milkins 3-1 Allan Taylor
 Allan Taylor 1-3 Sanderson Lam Robert Milkins 2-2 Andy Hicks

 Groupe 25 
Les matchs du groupe 25 se déroulent le 14 juillet.

 Ryan Day 2-2 Dylan Emery
 Pang Junxu 3-1 Reanne Evans
 Pang Junxu 3-1 Dylan Emery
 Ryan Day 3-0 Reanne Evans
 Reanne Evans 2-2 Dylan Emery
 Ryan Day 2-2 Pang Junxu

 Groupe 26 
Les matchs du groupe 26 se déroulent le 30 juin.

 Tom Ford 1-3 Anton Kazakov Chris Wakelin 3-1 Ian Burns
 Chris Wakelin 3-0 Anton Kazakov
 Tom Ford 2-2 Ian Burns
 Ian Burns 3-1 Anton Kazakov
 Tom Ford 3-0 Chris Wakelin

 Groupe 27 
Les matchs du groupe 27 se déroulent le 4 juillet.

 Jamie Jones 3-1 Andres Petrov
 Sam Craigie 2-2 David Lilley
 Sam Craigie 2-2 Andres Petrov
 Jamie Jones 3-0 David Lilley
 David Lilley 3-0 Andres Petrov
 Jamie Jones 2-2 Sam Craigie

 Groupe 28 
Les matchs du groupe 28 se déroulent le 11 juillet.

 Gary Wilson 3-0 Harvey Chandler
 Jak Jones 2-2 Barry Pinches
 Jak Jones 3-0 Harvey Chandler
 Gary Wilson 2-2 Barry Pinches
 Barry Pinches 2-2 Harvey Chandler
 Gary Wilson 3-0 Jak Jones

 Groupe 29 
Les matchs du groupe 29 se déroulent le  juillet.

 Lu Ning 3-1 John Astley
 Oliver Lines 0-3 Chen Zifan Oliver Lines 0-3 John Astley Lu Ning 3-0 Chen Zifan
 Chen Zifan 2-2 John Astley
 Lu Ning 3-1 Oliver Lines

 Groupe 30 
Les matchs du groupe 30 se déroulent le 6 juillet.

 Graeme Dott 3-1 Haydon Pinhey
 Lyu Haotian 2-2 Fraser Patrick
 Lyu Haotian 3-1 Haydon Pinhey
 Graeme Dott 1-3 Fraser Patrick Fraser Patrick 0-3 Haydon Pinhey Graeme Dott 0-3 Lyu Haotian Groupe 31 
Les matchs du groupe 31 se déroulent le 29 juillet.

 Noppon Saengkham 3-0 Steven Hallworth
 Anthony Hamilton 2-2 Ashley Hugill
 Anthony Hamilton 3-0 Steven Hallworth
 Noppon Saengkham 3-1 Ashley Hugill
 Ashley Hugill 2-2 Steven Hallworth
 Noppon Saengkham 1-3 Anthony Hamilton Groupe 32 
Les matchs du groupe 32 se déroulent le 5 juillet.

 Xiao Guodong 3-1 Rod Lawler
 Scott Donaldson 2-2 Mink Nutcharut
 Scott Donaldson 2-2 Rod Lawler
 Xiao Guodong 3-1 Mink Nutcharut
 Mink Nutcharut 1-3 Rod Lawler Xiao Guodong 3-1 Scott Donaldson

 Deuxième étape 
La deuxième étape consiste en huit groupes, chacun contenant quatre joueurs. Les matchs se sont déroulés entre le 25 et le .

 Groupe A 
Les matchs du groupe A se déroulent le 27 juillet.

 Ronnie O'Sullivan 0-3 Yuan Sijun Ali Carter 1-3 Pang Junxu Ali Carter 2-2 Yuan Sijun
 Ronnie O'Sullivan 1-3 Pang Junxu Pang Junxu 2-2 Yuan Sijun
 Ronnie O'Sullivan 3-0 Ali Carter

 Groupe B 
Les matchs du groupe B se déroulent le 28 juillet.

 Luca Brecel 2-2 Daniel Wells
 Chris Wakelin 3-0 Jamie Clarke
 Chris Wakelin 2-2 Daniel Wells
 Luca Brecel 3-0 Jamie Clarke
 Jamie Clarke 0-3 Daniel Wells Luca Brecel 3-0 Chris Wakelin

 Groupe C 
Les matchs du groupe C se déroulent le 26 juillet.

 Stuart Bingham 3-0 Ben Woollaston
 Jordan Brown 2-2 Jamie Jones
 Jordan Brown 1-3 Ben Woollaston Stuart Bingham 3-1 Jamie Jones
 Jamie Jones 3-0 Ben Woollaston
 Stuart Bingham 2-2 Jordan Brown

 Groupe D 
Les matchs du groupe D se déroulent le 27 juillet.

 Zhao Xintong 3-0 Chang Bingyu
 Mark Allen 0-3 Gary Wilson Mark Allen 3-1 Chang Bingyu
 Zhao Xintong 3-0 Gary Wilson
 Gary Wilson 3-1 Chang Bingyu
 Zhao Xintong 2-2 Mark Allen

 Groupe E 
Les matchs du groupe E se déroulent le 25 juillet.

 Mark Williams 3-0 Aaron Hill
 Stephen Maguire 1-3 Lu Ning Stephen Maguire 3-0 Aaron Hill
 Mark Williams 0-3 Lu Ning Lu Ning 2-2 Aaron Hill
 Mark Williams 0-3 Stephen Maguire Groupe F 
Les matchs du groupe F se déroulent le 25 juillet.

 Hossein Vafaei 3-0 Michael Judge
 Jimmy Robertson 2-2 Lyu Haotian
 Jimmy Robertson 2-2 Michael Judge
 Hossein Vafaei 0-3 Lyu Haotian Lyu Haotian 3-1 Michael Judge
 Hossein Vafaei 2-2 Jimmy Robertson

 Groupe G 
Les matchs du groupe G se déroulent le 28 juillet.

 Shaun Murphy 3-1 Elliot Slessor
 Ricky Walden 2-2 Anthony Hamilton
 Ricky Walden 3-0 Elliot Slessor
 Shaun Murphy 3-1 Anthony Hamilton
 Anthony Hamilton 3-0 Elliot Slessor
 Shaun Murphy 1-3 Ricky Walden Groupe H 
Les matchs du groupe H se déroulent le 26 juillet.

 David Gilbert 1-3 Michael White Robert Milkins 2-2 Xiao Guodong
 Robert Milkins 0-3 Michael White David Gilbert 1-3 Xiao Guodong Xiao Guodong 3-1 Michael White
 David Gilbert 2-2 Robert Milkins

 Troisième étape 
La troisième étape consiste en deux groupes de quatre joueurs chacun. Les matchs se déroulent le , les deux vainqueurs se qualifiant pour la finale.

 Groupe 1 
Les matchs du groupe 1 se déroulent le 29 juillet.

 Stuart Bingham 2-2 Pang Junxu
 Ricky Walden 2-2 Lu Ning
 Ricky Walden 2-2 Pang Junxu
 Stuart Bingham 1-3 Lu Ning Lu Ning 3-1 Pang Junxu
 Stuart Bingham 2-2 Ricky Walden

 Groupe 2 
Les matchs du groupe 2 se déroulent le 29 juillet.

 Zhao Xintong 3-0 Lyu Haotian
 Luca Brecel 1-3 Xiao Guodong Luca Brecel 3-0 Lyu Haotian
 Zhao Xintong 3-1 Xiao Guodong
 Xiao Guodong 3-0 Lyu Haotian
 Zhao Xintong 0-3 Luca Brecel'''

Finale

Centuries 

 145, 138, 125, 123, 105, 105, 101, 101  Zhao Xintong
 144, 112, 109, 103, 100  Shaun Murphy
 142, 104  Mark Allen
 141, 106  Matthew Selt
 140, 133  Mark Williams
 139, 135, 129  Lu Ning
 139, 108  Chris Wakelin
 138  David Lilley
 137, 136, 108, 107, 104  Pang Junxu
 136, 108  Chang Bingyu
 135, 132, 106  Zhou Yuelong
 135, 130, 106  Ricky Walden
 135  Lyu Haotian
 134, 130, 102  Jamie Jones
 133  Jak Jones
 133  Peng Yisong
 133  Jimmy Robertson
 131, 130, 108, 107  Michael White
 131, 120  Stuart Bingham
 131, 111  Ian Burns
 130, 116, 114, 106  Anthony Hamilton
 130  Jackson Page
 127, 121  Ronnie O'Sullivan
 127, 112, 111, 103, 103, 101  Xiao Guodong
 127, 100  Ben Woollaston
 125  Ryan Day
 125  Andy Lee
 124, 123, 117  Hossein Vafaei
 120, 101  Wu Yize
 118  Thepchaiya Un-Nooh
 117, 115, 111, 108, 100  Jordan Brown
 117  Ben Mertens
 117  Joe Perry
 115, 115  Gary Wilson
 114, 108, 100  Luca Brecel
 113  Louis Heathcote
 113  Mark Selby
 111, 100  Li Hang
 111  Joe O'Connor
 105, 102  Alexander Ursenbacher
 105  Barry Hawkins
 104  Cao Yupeng
 104  Mark Davis
 103  Dylan Emery
 103  Tian Pengfei
 102, 100  David Gilbert
 101  Aaron Hill
 101  Fraser Patrick
 100  Sanderson Lam
 100  Haydon Pinhey

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de la ligue 2021 (épreuve 2)
 Championnat de la ligue
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Liens externes 

2022
Snooker en Angleterre en 2022
Sport à Leicester
Sport en juillet 2022